Zeslandentoernooi 2008 (mannen), een Rugby union toernooi in 2008 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2008 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2008 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2008 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2008 voor teams onder 20.